Fårösund kan syfta pa:

 Fårösund – den nordligaste tätorten i Gotlands kommun i Gotlands län
 Fårösunds landskommun – en tidigare kommun på norra delen av Gotland 1952–1970
  – en av svenska marinens minutläggare, sjösatt 1956 
 Fårösunds fästning – en befästning i Fårösund som byggdes 1885-86 och var i bruk 1886–1919
 Fårösund (sund) – ett sundet mellan Fårösund och Fårö
 Fårösundsleden – Fårös förbindelse med Gotland
 Fårösundsbron – en planerad bro mellan Fårösund och ön Fårö